Лев Павлович Рапопорт (13 января 1920, Усмань, Тамбовская губерния — 15 сентября 2000, Воронеж), физик, доктор физико-математических наук (1971), профессор (1971), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).

Окончил физико-математический факультет Воронежского государственного университета (1948). С 1949 года там же: ассистент, старший преподаватель кафедры электромагнитных колебаний, с 1954 года доцент, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики (1956—1993), с 1993 г. профессор кафедры.

Сфера научных интересов: ядерная физика; теория взаимодействия сильных электромагнитных полей с молекулами и ядрами.
Основатель научной школы теоретической физики.

Доктор физико-математических наук (1971), диссертация:
 Теория некоторых атомных и ядерных процессов высшего порядка : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.00.00. — Воронеж, 1968. — 183 с. : ил.

Автор более 200 научных работ, в том числе:
 Теория многофотонных процессов в атомах [Текст] / Л. П. Рапопорт, Б. А. Зон, Н. Л. Манаков. — Москва : Атомиздат, 1978. — 182 с. : граф.; 21 см.
 Manakov N. L., Ovsiannikov V. D., Rapoport L. P. Atoms in a laser field. // Phys. Rep., 141,321-433,(1986).

Источники 
 Воронежская энциклопедия: Н-Я. Михаил Дмитриевич Карпачев. Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008
 https://phys.vsu.ru/thp/science.html
 http://www.mathnet.ru/rus/person24376
 https:// vrnguide.ru/bio-dic/r/rapoport-lev-pavlovich.html
 Гусев В. В. Центр образования, науки и культуры Центрального Черноземья: К 80-летию Воронежского государственного университета (1918—1998). — Воронеж, 1998. — С.56